Ча́рити Уэ́йкфилд (, род. 18 сентября 1980, Тонбридж, Кент, Англия) — английская актриса. Наиболее известна по роли Марианны Дэшвуд в британском мини-сериале «Разум и чувства».

Ранняя жизнь и образование 
Уэйкфилд родилась в Тонбридже, Кент, Англия. Когда Чарити было несколько месяцев от роду, она вместе с матерью переехала в Ла-Амполья в Каталонии, Испания. Они вернулись в Англию когда Уэйкфилд было четыре года. У неё есть сводная сестра Оливия. Её дедушкой по материнской линии был актёр Джеймс Хэйтер.

Уэйкфилд посещала колледж Бексхилл и училась в Оксфордской школе театрального мастерства с 2000 по 2003 год. Кроме того Чарити умеет играть на скрипке и поёт сопрано.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании